Александр Гильман:
 Гильма́н, Александр (; 1837—1911) — французский органист.
 Ги́льман, Александр Юльевич (; род. 1953) — латвийский общественный деятель. 
 Ги́льман, Александр (; род. 1982) — немецкий скрипач.